Per Guido Leoni può intendersi:

Guido Leoni, liutaio
Guido Leoni, sceneggiatore e regista
Guido Leoni, motociclista